Euripo – altro nome per Euripe
 Euripo – canale di deflusso dello stagnum Agrippae a servizio delle Terme di Agrippa